Thies of Thiès kan verwijzen naar:
Thiès (regio); een regio van Senegal
Thiès (departement); een departement in deze regio
Thiès (stad); de hoofdstad van de regio en het departement
Willem Thies; een Nederlands dichter.
Thies Timmermans; een Nederlands productontwerper.